Королевские дятлы, или острохохлые дятлы () — род птиц семейства дятловых, обитающих в Новом Свете и включающий в себя 12 видов. Это очень крупные дятлы, а императорский дятел (Campephilus imperialis) считается самым крупным представителем семейства. Этот вид, а также ещё один — белоклювый дятел — возможно, в настоящее время вымерли. Надежду на возрождение белоклювых дятлов принесли известия из США, где в 2004—2005 гг. появились сообщения о наблюдении этих птиц, а сотрудникам Корнеллской орнитологической лаборатории даже удалось заснять их на видео.

Научное название было дано роду британским зоологом Джорджем Греем в 1840 году, когда тот предложил выделить белоклювого дятла в особый монотипический род. Само латинское слово Campephilus буквально означает «любитель личинок», что в целом характеризует основной тип питания этих птиц, кормящихся личинками жуков-короедов. Широко распространено мнение, что их ближайшими родственниками являются род желны (Dryocopus), однако это не так — ближе всего к ним султанские дятлы (Chrysocolaptes) из Юго-Восточной Азии.

Виды 
 Коричневополосый королевский дятел (Campephilus pollens)
 Кровавобрюхий королевский дятел (Campephilus haematogaster)
 Красношейный королевский дятел (Campephilus rubricollis)
 Красноголовый королевский дятел (Campephilus robustus)
 Черногорлый королевский дятел (Campephilus melanoleucos)
 Гуаякильский королевский дятел (Campephilus gayaquilensis)
 Светлобрюхий королевский дятел (Campephilus guatemalensis)
 Белоспинный королевский дятел (Campephilus leucopogon)
 Магелланов королевский дятел (Campephilus magellanicus)
 Белоклювый дятел (Campephilus principalis)
 Императорский дятел (Campephilus imperialis)

Кроме того, известен один ископаемый вид, Campephilus dalquesti, обнаруженный в Техасе и относящийся к позднему плейстоцену.

Примечания 

 
Роды птиц